Existen varias estaciones relacionadas con el transporte ferroviario y de autobuses llamadas Circunvalación:

 
 Estación Circunvalación (Buenos Aires)

Estación Circunvalación (Guadalajara)